Hans (Christian) Engell er/var navnet på følgende personer:

 Hans Engell (født 1948) – dansk journalist og tidligere minister
 Hans Christian Engell (officer) (1914−1998) – dansk officer
 Hans Christian Engell (læge) (1920–2010) – dansk overlæge